Флаг Лы́сково — официальный символ муниципального образования (городское поселение) «город Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области Российской Федерации. Учреждён 26 декабря 2006 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования „город Лысково“ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на четыре полосы: жёлтую, красную, белую и красную; граница первых двух полос образует силуэт стены с башней; две другие границы — в виде волн; посередине полотнища — красно-жёлтое изображение парусной ладьи».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «город Лысково» разработан на основе герба и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие исторические и географические особенности поселения.

На месте нынешнего города когда-то было русско-мордовское селение под названием Сундовит. Оно существовало в XII—XIII веках и часто страдало от пожаров. В 1367 году Сундовит был разорён ханом Булат-Темиром, а поселение ограблено и сожжено. После этого суздальско-нижегородские князья, чтобы защитить население нижегородской земли от постоянной угрозы татарского вторжения, на Оленьей горе построили крепость. Был насыпан земляной вал в виде четырёхугольника высотой около 3 метров, периметром 2250 метров. По нёму была поставлена деревянная стена — «острог сосновый и дубовый» — высотою около 4—5 метров, с 10 деревянными башнями. Красная стена с башенкой, возвышающаяся над рекой, на флаге поселения символизирует славное прошлое Лыскова.

Первые упоминания о самом Лыскове относятся к 1410 году. Удобное расположение будущего города на реке Волге (ныне — Чебоксарское водохранилище — на флаге символически показано волнистым поясом) способствовало укреплению торговых связей между европейской частью России и странами Востока, что на флаге символически отражено ладьёй.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения, великодушия, постоянства.

Красный цвет — символ красоты, мужества, трудолюбия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, примирения, освобождения.

Примечания 

Лысково
Лысково